Fritz-Reuter-Schule ist der Name von:

 Fritz-Reuter-Schule (Bremerhaven)
 Fritz-Reuter-Schule (Demmin)
 Fritz-Reuter-Schule (Kiel)
 Fritz-Reuter-Schule (Zarrentin)